Stade Jean-Bouin (Parijs), sportstadion in Parijs, Frankrijk
Stade Jean-Bouin (Amiens), sportstadion in Amiens, Frankrijk
Stade Jean-Bouin (Évreux), sportstadion in Évreux, Frankrijk
Stade Jean Bouin (Issy-les-Moulineaux), sportstadion in Issy-les-Molineaux, Frankrijk
Stade Jean-Bouin (Joué-lès-Tours), sportstadion in Joué-lès-Tours, Frankrijk
Stade Jean-Bouin (Marseille), sportstadion in Marseille, Frankrijk
Stade Jean-Bouin (Nîmes), sportstadion in Nîmes
Stade Jean-Bouin (Saint-Priest), sportstadion in Saint-Priest, Frankrijk
Het Stade Raymond-Kopa van Angers SCO heette tot maart 2017 ook Stade Jean-Bouin

Zie ook
Jean Bouin